Il doppio femminile  del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrici Shinobu Asagoe e Katarina Srebotnik che hanno battuto in finale Jennifer Hopkins e Mashona Washington 6-1, 6-4.

Teste di serie

 Shinobu Asagoe /  Katarina Srebotnik (campionesse)
 Milagros Sequera /  Abigail Spears (primo turno)

Assente
 Bryanne Stewart /  Samantha Stosur (semifinali)
 Jennifer Hopkins /  Mashona Washington (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 2004